Royal Blood est un groupe anglais de rock formé en 2012.
 Royal Blood est un album de ce groupe.
 Royal Blood est le nom au Japon du jeu vidéo Gemfire.